ЮУАЭС:

 Южно-Украинская атомная электростанция
 Южно-Уральская атомная электростанция